

Жінки 
 Роза Боянова (* 1956) — болгарська спортсменка, веслувальниця на байдарці, чемпіонка світу.

Чоловіки 
 Азіс (Василь Троянов Боянов; * 1978) — болгарський поп-фолк-співак циганського походження.
 Славі Боянов (1915—2011) — болгарський філософ, професор Софійського університету та Болгарської академії наук, письменник, гуманіст.
Болгарські прізвища